Die Saison 2017/18 war die 26. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Belarussischer Meister wurde wie im Vorjahr der HK Njoman Hrodna, der im Playoff-Finale den HK Junost Minsk mit 4:2 Siegen bezwang.

Modus 
Die Saison wird in drei Phasen aufgeteilt. Zunächst bestreiten alle zwölf Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der jede Mannschaft 22 Spiele absolviert. Anschließend werden die Mannschaften in zwei Gruppen mit sechs Mannschaften eingeteilt. In den jeweiligen Gruppen absolvieren die Teilnehmer 20 weitere Spiele unter Mitnahme der Punkte aus der ersten Saisonphase.

Die sechs Mannschaften der Gruppe A sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Erste Saisonphase 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlagen nach Verlängerung; ;

Zweite Saisonphase 

;

Beste Scorer 
Quelle: pointstreak.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Playoffs

Turnierplan

Beste Scorer 
Quelle: pointstreak.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Weblinks 

 Tabelle der zweiten Saisonphase bei pointstreak.com

 Turnierplan der Play-offs 2018 bei pointstreak.com

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2017/18